Tham Luang (Chiang Rai)
 Tham Luang Pha Wiang